Jessup kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Jessup (Maryland)
 Jessup (Pennsylvania)